Målasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Målasjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun och Tingsryds kommun,  (10,1 ha)
Lilla Målasjön, sjö i Vetlanda kommun,  (11,4 ha)
Målasjön (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Målasjön (Hultsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (6,9 ha)
Målasjön (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (14,1 ha)
Målasjön (Vrigstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (17,7 ha)
Målasjön (Nykils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (3,44 ha)
Målasjön (Västra Hargs socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun,  (1,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn